Kobzar (boek), de titel van het eerste boek met een serie gedichten van Taras Sjevtsjenko uit 1840. 
Kobzar (muzikant), troubadour, minstreel of zanger.
Kobzar (doedelzak), doedelzak benaming en soms doedelzakmuzikant uit Polen.
Kobzar als Hurdy gurdy muzikant. Kobzar wordt soms gebruikt voor de hurdy gurdy muzikant uit Belarus, Oost-Polen en Wolynië regio in Oekraïne.